С-175, Гардина – сигнализационная система для обеспечения режима государственной границы, методом охраны протяжённых участков с помощью технических средств охраны границы (ТСОГ), принятая на вооружение в 1979 году и сменивший С-100 «Скала». Сокращение «С» означает «система» (как версия – «сигнализация»), довольно часто в литературе можно встретить название «комплекс». Более современный комплекс КС-185 «Гоби», принятый на вооружение в конце 1980-х годов, имея ряд технологических преимуществ перед «Гардиной», в целом не имел решающего превосходства в надёжности эксплуатации и ремонта.

Установка С-175 началась на китайской границе в районе озера Зайсан. За короткое время система стала базовой на государственной границе СССР. Она позволяла контролировать до 40 участков рубежа по 500 м стандартной длины (предел до 650 м без дополнительного оборудования), разделённых на два фланга общей протяжённостью типично до 20 км (до 26 км в пределе при максимальной длине участка 650 м), поочерёдно управлять работой до 4 электромеханических замков на воротах для пропуска персонала охраны границы. Принцип обнаружения нарушителя, как и в С-100, оставался электроконтактным (замыкание соседних металлических нитей или их обрыв). Допускалось подключение до 2-х дополнительных датчиков на других принципах работы (контактный, емкостной, индуктивный и т. д.)

Срок службы некоторых элементов системы составлял до 3 лет (полиэтиленовые изоляторы крошились от солнечной радиации и лопались на морозе), других – до 8 и более лет: деревянные опоры и козырьки, проволочные нити, ржавеющие под дождём и т. д.

На 1991 год около 50 % периметра государственной границы СССР с Финляндией в Ленинградской области были прикрыты «Гардиной», другие, наиболее опасные, переведены на КС-185 «Гоби». В Республике Карелия на «Гоби» переведено несколько десяткой километров периметра, остальные приходились на «Гардину». В 1992 году на территории Российской Федерации обновление комплексов пограничной электросигнализации было прекращено. На границах с Эстонией, Латвией, Белоруссией и Украиной электросигнализационные комплексы не возводились. На отдельных участках границы поддержание системы в рабочем состоянии и замена участков системы проводилась по крайней мере до конца 2001 года.

На границах с Грузией, Азербайджаном и Китаем обслуживание электросигнализационных комплексов и возведение новых продолжается.

«Гардина» в других странах — республиках бывшего СССР 
До 90 % периметра сухопутных государственных границ СССР на 1991 год прикрывались системой «Гардина» и другими моделями. На территории Российской Федерации система нигде не была демонтирована на 2008 год, хотя восстановление повреждённых погодой и нарушителями частей проводится далеко не всегда. Электропитание комплекса на западных границах России не подаётся с начала 1990-х годов. На северо-западной границе подача питания осуществлялась по крайней мере до конца 2001 года.

«Гардиной» и комплексами других типов по состоянию на январь 2009 года были прикрыты границы России с Норвегией, Финляндией, Польшей (Калининградская область), включая Балтийскую Косу. На монгольской, китайской и корейской границах работа электросигнализации поддерживается в актуальном состоянии для предотвращения массового потока нелегальных иммигрантов.

В Литве на польской границе советская система «Гардина» не была демонтирована до синхронного вступления этой страны и Польши в Шенгенскую зону 21 декабря 2007 года. Даже после этой даты централизованного демонтажа системы не проводилось, а местные жители прорезали проходы в системе самостоятельно, поскольку пересекать внутришенгенскую границу разрешено всем в любом месте. Именно здесь благодаря всеобщей доступности «Гардина» стала настоящим туристическим аттракционом, на который едут посмотреть не только граждане Евросоюза, но и россияне и другие иностранцы.

В Белоруссии «Гардина» на границе с Польшей используется по назначению, хотя нет сведений, запитана ли она током и поддерживается ли в активном состоянии.

На Украине на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией проволочные заграждения используются в пассивном режиме.

На границе Азербайджана и Ирана линейная часть системы не демонтирована, наличие управляющих блоков не подтверждено, на некоторых фотографиях их нет, на некоторых что-то подобное можно различить.

Технические характеристики 
 Потребляемая мощность — 400 Вт на аппаратуру + около 400 Вт на зарядку аккумуляторной батареи
 Количество участков охраны — 2 фланга по 20 участков.
 Функциональное разделение аппаратуры — станционная, два фланга (левый и правый), блоки дистанционного управления замками.
 Количество замков — 4 шт., «голландского» типа, с дистанционным управлением
 Время работы в автономном режиме от одного комплекта АКБ — 24 часа.
 Комплектов АКБ — 2 шт. (один рабочий, один на зарядке)
 Напряжение питания: 24 В — замки, 90-110 В — линейная часть, 220 В — станционная часть.
 Надёжность охраны: в зависимости от технического обслуживания — от 0,7 до 0,95.

Принцип обработки и передачи информации 
Состояние о участках системы и дополнительных датчиков контролируется непрерывно в каждый момент времени. Состояние участков контролируется попарно. Также к информации о состоянии двух участков добавляется информация о состоянии дополнительных датчиков. Если сигнал тревоги выдаёт основной датчик — дополнительный датчик свой сигнал тревоги не передаёт.

Пакет информации передаётся комбинацией 3 частот:
 Дежурный режим: - + -
 Тревога, первый основной: + - -
 Тревога, второй основной: - - +
 Тревога двух основных или нет питания: - - -
 Тревога, первый дополнительный: + + -
 Тревога, второй дополнительный: - + +
 Тревога двух дополнительных: + + +
Таким образом с помощью трёх частот формируется 7 состояний.

Информация о состоянии датчиков определяется строго заданной частотой для каждого участка (датчика). Для 20-ти участков на фланге используется 60 частот для датчиков и ещё 2 частоты для замковых устройств. Частотное разделение сигналов позволяет параллельно контролировать полностью 20 участков в любой момент времени (в отличие от комплекса КС-185 «Гоби», где использовано временное разделение сигналов).

Левый и правый фланг связаны только по питанию. Информационные частотные сигналы по флангам физически разделены. Поэтому, частотно-анализирующая часть полностью взаимозаменяемая.

Линейная аппаратура состоит из Блока линейного и Блока грозозащиты. Все блоки полностью идентичны, частота сигналов задаётся с помощью платы фильтров. Разность частот до 10 кГц, поэтому применяются механические фильтры ФЭМ.
Особенностью системы является питание линейной части, осуществляемая по принципу провод-земля, поэтому надёжное заземление Линейных блоков, и Станционной части является залогом успешной работы системы в целом.

Недостатки системы «Гардина» 
Система «Гардина» является простым и эффективным средством обеспечения режима Государственной границы. Расчёт производился на неподготовленного нарушителя. Также, инженерным сооружением обеспечивался санитарный контроль за сезонными перемещениями диких и домашних животных, для предотвращения пандемий и эпизоотий.

В то же время «Гардине» присущи определенные недостатки. Для оборудования одного километра границы требуется 334 деревянных столба длиной 3 метра. Срок службы столба, в зависимости от климатических условий, составляет от 3-х до 10 лет, после чего требуется замена. Для обеспечения сигнализационного полотна на 1 км требуется до 2,5 тонн колючей проволоки. Для крепления пластиковых изоляторов (более 12 тыс. штук) требуется более 60 кг гвоздей. Для пропайки проводов и колючей проволоки требуется несколько десятков литров бензина и пара килограммов олова. Все эти факторы сделали невозможным в условиях постоянного сокращения финансирования пограничных войск поддержание и дальнейшее развитие подобных систем, основной упор в новейших системах сделан на сигнализационных комплексах незаградительного типа.

Основываясь на опыте эксплуатации С-175, в целом очень надёжная система, некоторые блоки такие как: блок питания,ГДП — генератор дистанционного питания, имеют холодный резерв, установленный в станционной части, в случае выхода из строя основных блоков замена на запасные не занимает более минуты.

См. также 

 С-100
 КС-185
 КС-190
 КС-200
 КС-205К
 Багульник
 Ночь-12
 РЛБ-84
 Аист
 Гарпия

Датчики:
 Арал
 Амулет
 Аккорд
 Бирюза
 Гавот
 Гоби-05
 Гоби-08
 Луч

Ссылки 
 Сроки службы частей С-175
 Сообщение о С-175
 Объявление о работе: навыки ремонта частей С-175
 Упоминание в пограничном сленге части С-175

Инженерные заграждения
Пограничные войска СССР